Cal Bosch (Bell-lloc d'Urgell), casa a la vila de Bell-lloc d'Urgell a la comarca del Pla d'Urgell 
 Cal Bosch (Mollerussa), casa pairal al centre de Mollerussa (Pla d'Urgell) 
 Cal Bosch (Sanaüja), habitatge a Sanaüja (Segarra) 
 Cal Bosch (Santpedor), edifici a Santpedor (Bages)